Diese Liste zeigt die Ergebnisse des Wettbewerbs im Skispringen der Männer auf der Normalschanze im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften 1954 in Falun, der am 14. Februar 1954 ausgetragen wurde.

Normalschanze 
 

Datum: 14. Februar 1954

Teilnehmer: 78 genannt; 70 gestartet; 69 gewertet;

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 6-10
 FIS 14-02-1954, Offizielle Rangliste, Sprunglauf, spezial 
 Finsk dobbelttriumf i VM-bakken: Pietikäinen og Heinonen, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Weltmeisterschaften: 14. Februar 1954 – Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 157. ISBN 3-89784-099-5

Einzelnachweise 

Skispringen Manner
Manner 1954
Sportveranstaltung in Falun
Sportveranstaltung 1954
Skispringen (Schweden)